— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1600—1871). Тоёока-хан располагался в провинции Тадзима (современная префектура Хиого) на острове Хонсю.

Административный центр княжества — Замок Тоёока (современный город Тоёока в префектуре Хиого), затем укрепленный дом (jin’ya) Тоёока.

Доход хана:
 1600—1653 годы — 20 000 → 25 000 → 10 000 коку риса
 1668—1871 годы — 35 000 → 15 000 коку риса

История 
Княжество Тоёока было создано в 1600 году после битвы при Сэкигахаре. В этом сражении Сугихара Нагафуса (1574—1629) сражался в составе западной коалиции под командованием Исида Мицунари, которая потерпела поражение. Но Сугихира Нагафуса был женат на дочери Асано Нагамасы, который сражался на стороне победителя Токугава Иэясу. В том же году Нагафуса получил от сёгуна Токугава Иэясу во владение Тоёока-хан в провинции Тадзима (25 000 коку). В 1629 году Нагафусе наследовал его сын, Сугихара Сигенага (1616—1644), который не оставил наследника мужского пола. Преемником последнего в 1644 году стал его племянник и приёмный сын, Сугихара Сигехару (1637—1653), умерший бездетным в возрасте 17 лет.

В 1653—1668 годах Тоёока-хан находился под прямым управлением сёгуната Токугава.

В 1668 году в Тоёоку был переведен Кёгоку Такамори (1650—1709), который ранее правил в Танабэ-хане в провинции Танго (1663—1668). Его потомки управляли доменом вплоть до Реставрации Мэйдзи.

В 1871 году Тоёока-хан был ликвидирован. На территории бывшего княжества первоначально была создана префектуры Тоёока, которая в 1876 году была включена в состав современной префектуры Хиого.

Список даймё 
 Род Сугихара (тодзама-даймё) 1600—1653

  Род Кёгоку (тодзама-даймё) 1668—1871

Примечания

Источники 
 Papinot, E (1910). Historical and Geographic Dictionary of Japan. Tuttle (reprint) 1972.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии